Конвой №1091 – невеликий японський конвой часів Другої Світової війни, який пройшов до архіпелагу Бісмарка у липні 1943-го. 

Конвой сформували на атолі Трук у східній частині Каролінських островів (ще до війни тут створили потужну базу ВМФ), а місцем призначення був Рабаул – головна передова база на острові Нова Британія, з якої японці вже два роки провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. 

До складу конвою №1092 увійшло лише одне судно Коан-Мару, що вже два роки як було реквізоване для потреб Імперського флоту Японії та модернізоване у танкер-водовоз. Його ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-28.

О 9 годині ранку 9 липня 1943-го судна вийшли із Труку та попрямували на південь, а вже 12 липня (за іншими даними – о 18:00 13 липня) успішно прибули до Рабаулу.

Варто відзначити, що Коан-Мару залишався в архіпелазі Бісмарку до січня 1944-го, коли затонуло під час чергового авіанальоту на Рабаул.

Примітки 

1091
1091